Батуринська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:

 Батуринська волость — Більського повіту Смоленської губернії;
 Батуринська волость — Конотопського повіту Чернігівської губернії.